States – altro nome con cui sono conosciuti gli Stati Uniti d'America

Musica 
 States Records – etichetta discografica statunitense
 States  – album compilation dei Klinik del 1991
 States – album dei Paper Kites del 2013

Televisione 
 The States – serie televisiva statunitense

Pagine correlate 
 State